2 miejscowości w Polsce 
 Bieśnik – wieś w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Łużna 
 Bieśnik – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Zakliczyn

 inne obiekty geograficzne
 Bieśnik – szczyt w paśmie Zaworów
 Bieśnik – potok, dopływ Szalówki
  – potok, dopływ Paleśnianki

Przypisy